Анато́лий Грице́нко:
 Гриценко, Анатолий Иванович (1936—2007) — русский советский поэт, переводчик и журналист, редактор.
 Гриценко, Анатолий Павлович (род. 1958) — председатель Верховного Совета Крыма (1997—1998 и 2006—2010).
 Гриценко, Анатолий Степанович (род. 1957) — украинский политик, министр обороны Украины (2005—2007).